Kazanów (gromada w powiecie koneckim)
 Kazanów (gromada w powiecie zwoleńskim) (iłżecki/zwoleński)